Манонвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель, округ Люневіль
 Манонвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель, округ Туль